

Sigle 

Le sigle CM peut signifier :
 
 carte mère, une pièce d'un ordinateur ;
 Cast Members (employés des parcs Disney) ;
 Coque Métallique ;
  ;
 Certificat médical ;
 Chambre de métiers ;
 Chemins de fer du Morbihan ;
  ;
  ou  ;
 , une caractéristique possible des courbes elliptiques et des anneaux unitaires ;
 Comptoirs modernes, une société fusionnée avec le groupe Carrefour ;
 , une organisation religieuse catholique de droit pontifical ;
 construction métallique ;
 , un type d'algorithme de compression de données ;
 Cote & Match, des pronostics sportifs ;
 Coupe du monde de football ;
 Cours moyen, un niveau de classe de l'école primaire en France ;
 coût moyen, en économie ;
 Crédit mutuel, une banque ;
 CyanogenMod, une ROM custom basée sur Android ;

Le sigle Cm peut signifier :
 coût marginal, en économie ;
 Contrat de mariage en généalogie ;

Code 
Le code CM peut faire référence :
 à Camaret-sur-Mer, selon la liste des quartiers maritimes ;
 au Cameroun, selon la norme ISO 3166-1 et la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 aux Copa Airlines, selon la liste des codes IATA.

Le code .cm fait référence :
 au Cameroun, selon la liste des domaines de premier niveau d'Internet.

Symbole 
 CM est le symbole du nombre 900, en chiffres romains.
 Cm est le symbole :
 du curium, un élément chimique ;
 du coulomb mètre, l'unité SI de moment dipolaire ;
 de , une tonalité ou un accord.
 cM est le symbole du centimorgan, une unité de mesure de la distance entre deux gènes liés.
 cm est le symbole du centimètre, une unité de longueur valant un centième de mètre.

Code